Името Бащино носят три български села:

 Бащино (Област Кърджали)
 Бащино (Област Силистра)
 Бащино (Област Стара Загора)